Schöllkopf ist der Name folgender geographischer Objekte:

Erhebungen:
 Schöllkopf (Freudenstadt) (843,2 m), Berg auf der Grenze von Freudenstadt und Mittelsteinwald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Schöllkopf (Enzklösterle) (810,0 m), Berg bei Enzklösterle, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Schöllkopf (Spielberg) (301,9 m), Hügelausläufer des Strombergs bei Spielberg (Sachsenheim), Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siedlungsplätze:
 Schöllkopf (Prien am Chiemsee), Einöde von Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schöllkopf, Gehöft auf dem Schöllkopf (Freudenstadt), Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Schöllkopf oder Schoellkopf ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Frederick Schoellkopf, Jr. (1858–1942), US-amerikanischer Chemiker und Unternehmer
 Jakob Friedrich Schöllkopf (1819–1899), deutscher Unternehmer
 Jean-Louis Schoellkopf (* 1946), französischer Fotograf
 Günter Schöllkopf (1935–1979), deutscher Künstler
 Hugo Schoellkopf (1862–1928), US-amerikanischer Chemiker und Unternehmer
 Niggi Schoellkopf (* 1930), Schweizer Politiker (FDP) und Autor
 Rainer Schöllkopf († 2014), deutscher Verleger
 Ulrich Schöllkopf (1927–1998), deutscher Chemiker
 Ulrich Meyer-Schoellkopf (* 1935), Schweizer Kulturmanager und Intendant

Siehe auch:
 Schöllkopf-Methode
 Schellkopf